Type 99 peut se référer au :
 Char Type 99 conçue par la République populaire de Chine dans les années 1990.
 Canon automoteur Type 99 conçue par le Japon à la fin des années 1980.
 Fusil Arisaka Type 99 conçue par l'Empire du Japon en 1939.
 Fusil mitrailleur Type 99 conçue par l'Empire du Japon en 1939.
 Canon Type 99 de  pour avion conçue par l'Empire du Japon
 Mine Type 99 antichar conçue par l'Empire du Japon en 1939.
 Camouflage Type 99 conçue par la République populaire de Chine dans les années 1990.